

Geografia 
 Vitória (Colúmbia Britânica) — capital da província de Colúmbia Britânica, Canadá
 Vitória (Ilha do Príncipe Eduardo) — cidade rural na província da Ilha do Príncipe Eduardo, Canadá
 Vitória (Terra Nova e Labrador) — cidade rural na província de Terra Nova e Labrador, Canadá
 Vitória (Austrália) — estado da Austrália
 Victoria (Entre Ríos) — município da Argentina
 Vitória (Seychelles) — cidade e capital das Seychelles
 Victoria (Guanajuato) — município do México
 Cidade de Victoria — cidade de Hong Kong
 Victoria (Malta) — cidade de Malta
 Ilha Victoria — ilha do arquipélago Ártico Canadense
 Arco de la Victoria — arco do triunfo na cidade de Madrid, Espanha, também conhecido como a Puerta de la Moncloa
 Victoria (Chile) — comuna chilena da Araucanía
 Victoria (El Salvador) — no departamento de Cabañas
 Victoria (Colômbia) — no departamento de Caldas

História 
 Vitória de Saxe-Coburgo-Saalfeld (1786-1861) — mãe da rainha Vitória do Reino Unido
 Vitória do Reino Unido (1819-1901) — rainha do Reino Unido e Imperatiz das Índias
 Vitória de Saxe-Coburgo-Koháry (1822-1857) — mãe do Conde d'Eu e irmã do rei Fernando II de Portugal
 Vitória, Princesa Real do Reino Unido (1840-1901) — filha mais velha da rainha Vitória do Reino Unido e imperatriz da Alemanha, consorte de Frederico III da Alemanha
 Vitória de Baden (1862-1930) — rainha da Suécia, consorte de Gustavo V da Suécia
 Vitória Eugénia de Battenberg (1887-1969) — rainha da Espanha, consorte de Afonso XIII de Espanha
 Vitória, Princesa Herdeira da Suécia (n.1977)
 Victoria von Hohenlohe-Langenburg (n.1997) princesa, 20.°Duquesa de Medinaceli, Condessa de Alcoutim e Marquesa de Villa Real

Ficção 
 Victoria (personagem) — protagonista na série de livros Twilight
 Victoria (telenovela de 1987) — produção mexicana 
 Victoria (telenovela de 2007) — produção colombiana
 Victoria (série de televisão) — minissérie inglesa
 Victoria (filme) - produção alemã de 2015
 Vitória (mitologia) — deusa romana

Outros 
 Victoria (nau) — navio da Espanha utilizado na primeira circunavegação entre 1519 e 1522
 Victoria: An Empire Under the Sun — jogo da empresa Paradox Interactive
 12 Victória — asteroide
 Victoria's Secret — marca de lingerie e produtos de beleza
 Vitória-régia — Victoria amazonica, planta aquática da família das Nymphaeaceae
 Victoria (género) — género de plantas

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história